Osteria Nuova – frazione di Roma in zona Cesano
 Osteria Nuova – frazione di Sant'Angelo Romano in provincia di Roma
 Osteria Nuova – frazione divisa fra Poggio Moiano, Frasso Sabino, Poggio Nativo e Scandriglia in provincia di Rieti
 Osteria Nuova – frazione di Sala Bolognese in provincia di Bologna dove si trova l'omonima stazione
 Osteria Nuova – frazione di Ozzano dell'Emilia in provincia di Bologna
 Osteria Nuova – frazione di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze
 Osteria Nuova – frazione di Montelabbate in provincia di Pesaro e Urbino